East Lake Estates ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 East Lake Estates (Indiana), im Elkhart County
 East Lake Estates (Tennessee), im Putnam County